Classificació Decimal de Dewey, sistema de classificació de documents desenvolupat per Melvil Dewey
 Conserved Domain Database, base de dades de bioinformàtica que documenta models d'alineaments de seqüències múltiples
 Cell Death & Differentiation, revista científica de referència en el camp de la biologia cel·lular
 Competència digital docent, aptitud dels docents per a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
 Trastorn desintegratiu infantil (del seu nom en anglès Childhood Disintegrative Disorder), trastorn generalitzat del desenvolupament cognoscitiu que es manifesta a partir dels dos anys
 Displàsia craneodiafisària (del seu nom en anglès Craniodiaphyseal Dysplasia), malaltia rara dels ossos del crani
 cdd també és el codi ISO 639 de les llengües caddo, família de llengües ameríndies parlades als Estats Units